Rusalka bzw. Russalka steht für:

 Rusalka (Mythologie), slawisches Fabelwesen
 Rusalka (Bulgarien), Ort in Bulgarien
 Russalka (Denkmal) im Tallinner Stadtteil Kadriorg
 Russalka (1865), Kanonenboot der Kaiserlich-Russischen Marine
 Rusałka (Stettin), See in Polen

Opern:
 Rusalka (Oper) von Antonín Dvořák (1900)
 Russalka (Dargomyschski) von Alexander Dargomyschski (1855)

Filme:
 Die Nixe (Originaltitel Rusalka), animierter Kurzfilm (1997)
 Rusalka – Mermaid, russischer Film (2007)
Geschirrservice:

 Rusalka, Service des Steingutwerks Torgau